Pottenburg bezeichnet

 Nikolaus von Pottenburg (1870–1884), österreichischer Diplomat zur Zeit der italienischen und deutschen Einigungskriege.
 Burg Pottenburg in Wolfsthal, Niederösterreich